Дми́трий Вале́рьевич Пота́пенко (род. 30 марта 1970, Москва, СССР) — российский предприниматель, экономист, радиоведущий, видеоблогер, писатель, общественный деятель. Генеральный директор ООО «МДГ».

Биография 
Окончив школу, поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики и в 1993 году получил диплом по специальности « конструктор-технолог». Учёба в вузе прерывалась на год из-за службы в армии (в конце периода массового призыва студентов).

В 2002 году получил дипломы MBA в ВАВТ и в Университете штата Калифорния в Ист-Бэй . Имеет свидетельство Московской областной аудиторской палаты.

В молодости фарцевал пластинками, работал санитаром в психбольнице и в морге. В течение полутора лет был охранником президента банка «Российский кредит». В школе увлекался карате.

Представлен как бизнес-тренер на множестве ресурсов посвященных данной тематике.

Торговал техникой на «Горбушке» в соседнем ряду с Евгением Чичваркиным.

В 1992 году основал свою первую торговую сеть магазинов электроники «Тусар» совместно с компанией Natashkyang Korotia Systems.

В 1995—2000 годах — старший менеджер, затем вице-президент по продажам и маркетингу Grundig GmbH в странах Балтии..

В 1998—2001 годах — генеральный директор ОАО «МЭЗ ДСП», вице-президент по инвестиционному развитию ПБК «КредитИмпексБанк».

В 2001—2003 годах — заместитель управляющего группы компаний «Логос», генеральный директор ООО «Центры оптовых продаж».

В 2003—2005 годах — управляющий сбытовой сети «Пятёрочка» по Москве и области.

В некоторых СМИ упоминается как «управляющий партнёр компании „Management Development Group Inc“, в которую входят продуктовые сети „Продэко“, „ГастрономчикЪ“, „Апельсин“, „Купцы“, „Экономка“, сеть кафе и столовых „Настоящее мясо“, „Настоящая рыба“, „Пицца Уно“, „Столовая № 1“»). По сведениям из ЕГРЮЛ с 2009 года является генеральным директором ООО «МДГ» (баланс на 2020 год — 68 тыс. руб., оборот за 2019 и 2020 годы отсутствует) и ООО «Практикер Ритейл ГмбХ» (баланс на 2020 год — 177 тыс. руб., оборот за 2019 и 2020 отсутствует).

Автор YouTube-канала «Дмитрий Потапенко», на котором размещаются его архивные записи и выступления и свежие эфиры и программы. На сентябрь 2021 года канал имеет более 643 тыс. подписчиков.

С 2018 по март 2020 вёл программу «Потапенко будит!» на радиостанции «Серебряный дождь».

Критика 
Профессиональные и личные достижения Потапенко нередко подвергаются сомнению в прессе. Журналисты отмечают, что начальные этапы карьеры Потапенко известны исключительно с его слов. В частности, компании, указанные им как успешные и обладающими филиалами, согласно выпискам — были либо закрыты, либо убыточны, либо не имели к нему отношения, либо вовсе не существовали. Это же касается и информации о его чемпионском титуле по карате.

Семья 
Женат на Елене Потапенко, которая работает бизнес- и семейным психологом, является директором Центра научно-практического сопровождения «Максимум». Потапенко познакомился с Еленой в ноябре 2011 года на форуме «Реальные мастер-классы для реального бизнеса» в Центре научно-практического сопровождения в Пензе; поженились в июле 2014 года. Потапенко — отец трёх дочерей.

Политическая деятельность 
В феврале 2016 года сообщил о планах войти в руководство партии «Правое дело», которую должен возглавить бизнес-омбудсмен Борис Титов. Причиной вхождения в политику было названо желание «улучшить свою работу по помощи предпринимателям». На выборах в Государственную думу 2016 года баллотировался от «Партии Роста» по 97-му Калининградскому одномандатному избирательному округу (Калининградская область), но не был избран.

Я абсолютно осознанно пошёл на этот шаг. Рассуждать о никчёмности властей без попытки самому что-либо изменить было бы глупо. Мой жизненный опыт — это практика и результат, я не умею работать иначе. Уверен, с таким багажом знаний и навыков, с таким количеством поддерживающих меня людей я смогу добиться того, чтобы в Думе наконец зазвучал голос разума. Осаждать глупые законы, имея голос, за которым десятки тысяч людей, намного легче. Попасть в систему и изменить принцип её действия — цель, ради которой стоит бороться. Именно поэтому я здесь. Вы со мной?

Входил также в общефедеральную часть федерального списка «Партии Роста», по итогам выборов не преодолевшей пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму.

Является экспертом Московского экономического форума.

В 2021 году Российская партия свободы и справедливости включила Потапенко в общефедеральную часть списка кандидатов на выборы в Госдуму восьмого созыва, он должен был баллотироваться по Кунцевскому одномандатному округу города Москвы № 197. Регистрация Потапенко была отменена Верховным судом России по иску Центризбиркома в связи с получением информации о наличии у Потапенко иностранных финансовых инструментов. По утверждению самого Потапенко под этим подразумевались акции Сбера и Яндекса. 2 сентября 2021 года ЦИК РФ опубликовала список из 19 иностранных финансовых инструментов, в котором помимо акций Яндекса фигурируют также Alibaba Group, Apple, Bank of America, Ford, Pfizer, Tesla и другие бумаги.

Известность в СМИ 
Является автором статей на сайте Slon.ru, ведущим авторских программ «Курс Потапенко» на радио Эхо Москвы, «Бизнес и немного личного» на радио «Комсомольская правда». Также вёл колонки в журнале «Секрет фирмы», авторские программы «Час предпринимателя» и «Переход наличности» на Сити ФМ.

Потапенко много говорит о проблемах бизнеса в стране и критикует власть:

Да нет у нас государства. Есть люди, пришедшие во власть, чтобы делать бизнес. И есть топ-500 компаний РБК, среди которых негосударственного бизнеса — только в рамках математической погрешности. В 1990-е бюджет России зависел от нефтегазовых доходов на 6—8 %, а сейчас — на 55 %. Добавьте туда остальное сырьё — и получится, что, кроме сырья, мы ничего не качаем.

Во всех странах мира по закону жить удобно, в России — невозможно. У нас претензий нет только к мёртвым. Главные бизнесмены — чиновники. А мы — мелкая шелупонь, собирающая крошки с их стола. Наши законы заведомо пишутся так, чтобы они не коррелировались друг с другом. Чтобы всегда была возможность взять за задницу. Но это моя страна, и я никуда из неё бежать не собираюсь.

В интернете получил известность после выступления на Московском экономическом форуме в декабре 2015 года, в ходе которого резко раскритиковал отношение властей к бизнесу (введение продуктового эмбарго, систему «Платон»). Видео набрало за сутки на YouTube почти 300 тысяч просмотров.

Интервью 

  // RTVi. 2 апреля 2022.
  // ГражданинЪ TV. 3 марта 2023.

Книги 
 Потапенко Д. В. Честная книга о том, как делать бизнес в России. — , 2016.
 Потапенко Д. В. Бизнес — это глаголы и существительные, которые заканчиваются цифрами. — , 2017.
 Потапенко Д. В. Теория экономического потрясения. Что нужно знать о бизнесе, кризисе и власти сегодня. — , 2021.

Примечания 

Выпускники РТУ МИРЭА
Предприниматели России
Менеджеры России
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Члены «Партии Роста»
Каратисты России
Критики России
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Авторы каналов YouTube